El término Nazarenas puede referirse a:

 Las Misioneras Eucarísticas de Nazaret, una congregación religiosa misionera;
 El Santuario y Monasterio de Las Nazarenas, donde se custodia el Señor de los Milagros, Patrón Jurado de la Ciudad de Lima y de los peruanos residentes en el extranjero en la ciudad de Lima, Perú.
 El Monasterio de las Nazarenas en la ciudad del Cusco, Perú.
 La Plazoleta de las Nazarenas en la ciudad del Cusco, Perú.
 El Belmond Hotel Palacio Nazarenas en la ciudad del Cusco, Perú.
 Las nazarenas, un tipo de espuelas de rueda grande que recuerda las espinas de la pasión de Jesús, llamado el Nazareno.